Wjasma bezeichnet:

 Wjasma, Stadt in Russland
 Rajon Wjasma, Rajon (Bezirk) in Russland
 Wjasma (Dnepr), Nebenfluss des Dnjepr, Russland
 Wjasma (Schoscha), Nebenfluss der Schoscha, Russland
 Wjasma (Uwod), Nebenfluss der Uwod, Russland